Arrecife hace referencia a varios artículos:

Accidente oceánico
 Arrecife, estructura rocosa u otra debajo de la superficie del agua.
 Arrecife de coral, banco sólido o bajío casi a ras de agua.
 :Categoría:Arrecifes

Hidrografía
 Río Arrecifes, curso de agua de la provincia de Buenos Aires.

Localidades y divisiones administrativas
 Arrecife (España), ciudad de las Islas Canarias, España;
 Arrecifes (Argentina), ciudad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Partido de Arrecifes, división administrativa de la Provincia de Buenos Aires.

Arte
 Arrecife brillante, novela de ciencia ficción de 1995 de David Brin.
 Arrecife, canción de Luis Alberto Spinetta del álbum La la la (1986).

Recife
 Recife, ciudad del estado de Pernambuco, Brasil.
 Recife (1849), corbeta a vapor.
 Recife Open Internacional de Tenis